Ward Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Ward Township (Johnson County, Arkansas)
 Ward Township (Lonoke County, Arkansas)
 Ward Township (Yell County, Arkansas)
 Ward Township (Indiana)
 Ward Township (Iowa)
 Ward Township (Minnesota)
 Ward Township (North Dakota)
 Ward Township (Ohio)
 Ward Township (Pennsylvania)
 Ward Township (South Dakota)